Гуторов — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии Известные носители:

 Гуторов, Владимир Александрович (род. 1950) — профессор факультета политологии СПбГУ, доктор философских наук.
 Гуторов, Михаил Иванович (1919—1997) — Герой Советского Союза.

Примечания

См. также 
 Гутор